Данко — многозначный термин.

 Данко — герой рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль»;
 Данко — остров в Антарктике;
 Данко — псевдоним певца Александра Фадеева;
 Данко — вариант сербского мужского имени Гордан;
 Данко — памятник-бюст в городе Кривой Рог;
 Данко — частная общеобразовательная школа в Москве.

Фамилия 
 Данко, Ласло (1939—1999) — католический прелат, архиепископ Калочи-Кечкемета.
 Данко, Иштван (1858—1903) — венгерский скрипач и композитор.
 Иван Данко — главный герой фильма «Красная жара».

См. также 
 Данько

Примечания